Хендрикье ван Андел-Схиппер (; , Смилде — , Хогевен) — нидерландская долгожительница, официально считавшаяся самым старым человеком из живущих на Земле с 29 мая 2004 года до собственной смерти, а также самой старой голландкой за всю историю Нидерландов.

Биография 

Родилась недоношенным и болезненным ребёнком в 1890 году в деревушке Смилде в провинции Дренте на северо-востоке Нидерландов. Из-за слабого здоровья в школу не ходила. Её обучал всему отец, который был директором местной школы. Хендрикье работала учителем рукоделия и до 47 лет жила с родителями. Затем переехала в Амстердам, где познакомилась со своим мужем. Во время Второй мировой войны семейная пара переселилась в Хогевен. Её муж Дик ван Андел умер в 1959 году. Овдовевшая Хендрикье заботилась о себе сама до 106-летнего возраста, а затем поселилась в доме престарелых. Умерла 30 августа 2005 года в возрасте 115 лет и 62 дней. Титул старейшего на Земле перешёл к Элизабет Болден из Мемфиса, штата Теннесси.

Впоследствии этот рекорд был пересмотрен. Стали считать, что в этот период самым старым человеком на Земле была Мария Эстер де Каповилья.

См. также 
 Список старейших женщин
 Список старейших людей в мире

Ссылки 
 Идёт расшифровка генома 115-летней долгожительницы
 RIAN
 Expatica news story

Стопятнадцатилетние долгожительницы
Умершие от рака желудка